Никола́й Го́рский:
 Горский, Николай Алексеевич (1904—1968) — советский учёный в области селекции.
 Горский, Николай Иванович (?—1860) — русский генерал-лейтенант Генерального штаба, картограф, участник Кавказских и Среднеазиатских походов.
 Горский, Николай Иванович (кинооператор) (1945—2019) — советский и российский кинооператор. 
 Горский, Николай Николаевич (1900—1981) — советский скульптор и педагог.